Dois modelos da Austin foram referidos como "Austin A90", significando sua potência de 90 cavalos:
 Austin Atlantic
 Austin Westminster

A90